Тлума́чний словни́к із сільськогоспода́рської еколо́гії / Л. Л. Товажнянський, В. В. Казаков, Г. І. Гринь, А. А. Лісняк та інші. — Харків: НТУ «ХПІ». — 2009. — 220 с.

Словник містить більше 10 000 найпоширеніших термінів з сільськогосподарської екології, агрохімії, сільськогосподарського виробництва, агрономії та інших суміжних галузей науки.

Призначений для студентів і аспірантів агрономічних та екологічних спеціальностей, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, технікумів і коледжів, вчителів загальноосвітніх шкіл, усіх, хто цікавиться проблемами сільського господарства й охорони навколишнього середовища.

Посилання 
 

Термінологічні словники
Книги з екології
Агрономія